Il titolo L'ospite inatteso può riferirsi a diverse opere:

Cinema
L'ospite inatteso (The Visitor) – film del 2007 di Tom McCarthy

Letteratura
L'ospite inatteso – romanzo del 1942 di Ezio D'Errico
 L'ospite inatteso (The Sojourner) – romanzo di Marjorie Kinnan Rawlings del 1953
L'ospite inatteso (The Unexpected Guest) – opera di Agatha Christie, adattata a romanzo da Charles Osborne
L'ospite inatteso (La sieste assassinée) – romanzo del 2001 di Philippe Delerm

Televisione 
 L'ospite inatteso – film per la televisione del 1980 di Daniele D'Anza
 L'ospite inatteso (Burned) – episodio del 1992 della prima stagione della serie televisiva Melrose Place
 L'ospite inatteso (Christmas Comes But Once a Year) – episodio del 2010 della quarta stagione della serie televisiva Mad Men
 L'ospite inatteso - episodio del 2010 della seconda stagione della serie televisiva Outsiders in Palermo
 L'ospite inattesa - episodio del 2010 della prima stagione della serie animata Cuccioli cerca amici nel regno di Pocketville
 L'ospite inatteso - episodio del 2016 della prima stagione della serie televisiva Come fai sbagli